Ранчо де Рохас има више значења:

 Ранчо де Рохас (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо де Рохас (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику